Dit artikel bevat de uitslagen van de Republikeinen voor de voorverkiezingen voor de presidentiële nominatie van hun partij. De winnaar was John McCain.

Kandidaten 
 Mike Huckabee
 Alan Keyes
 John McCain
 Ron Paul
 Mitt Romney (teruggetrokken op 7 februari 2008)
 Rudy Giuliani (teruggetrokken op 30 januari 2008)
 Fred Thompson (teruggetrokken op 22 januari 2008)
 Duncan Hunter (teruggetrokken op 19 januari 2008)

Overzicht van de uitslagen

Zie ook 
 Uitslagen van de Democratische presidentiële voorverkiezingen 2008
 Amerikaanse presidentsverkiezingen 2008

Referenties 

Amerikaanse presidentsverkiezingen 2008
Republikeinse Partij (Verenigde Staten)